Embajadores pode se referir a:

 Embajadores (bairro) - bairro da capital da Espanha, Madri
 Embajadores (estação) - estação das linhas 3 e 5 do metrô da mesma cidade

Desambiguação